Czerwona oberża – opowiadanie Honoriusza Balzaca

Filmy
 Czerwona oberża – film z 1923 roku
 Czerwona oberża – film z 1951 roku
 Czerwona oberża – film z 2007 roku